Jeremy Cohen, né le  à Oakland, est un violoniste américain.

Genre musical
Il a innové en métissant le jazz, le classique et la pop. De formation classique, il a su créer un style personnel tendant vers le jazz. Il a joué dans de nombreux orchestres symphoniques en tant que soliste, comme dans la Virginia Symphonie, la California Symphony, le Los Angeles Modern String Orchestra, la Monterey Bay Symphony et l'orchestre Reno Philharmonic.

Il a enregistré des musiques pour le cinéma et la télévision, comme pour Star Wars, par exemple.

Discographie
The Dukes of Hazzard
Dollmaker
Shaman
Supernatural
Quartet San Francisco

Tournées
Jeremy Cohen a participé aux tournées "Best Little Whorehouse in Texas", "Les Misérables" et "Forever Tango", et récemment en tant que soliste et directeur musical dans la projection du spectacle de Broadway "Fiddler on the Roof".

Le mot de la fin
Jeremy Cohen habite depuis plusieurs années dans les alentours de la baie de San Francisco où il compose et joue de la musique avec ses deux fils.

Liens externes 
 

Violoniste américain
Naissance en octobre 1957